1:1 steht für:

 eine Phase beim Poker, bei der nur noch zwei Spieler am Tisch sitzen, siehe Liste von Pokerbegriffen#Heads Up
 einen bestimmten Beziehungstyp in einem Entity-Relationship-Diagramm, siehe Kardinalität (Datenbankmodellierung)
 eine Maßstabsbezeichnung für eine Repräsentation in Originalgröße, siehe Maßstab (Verhältnis)